Кинан Томпсон (; род. 10 мая 1978) — американский актёр и комик, наиболее известный как актёр юмористической передачи «Субботним вечером в прямом эфире». Также известен по фильму «Змеиный полёт», ситкому «Кинан и Кел» и скетч-шоу «Всякая всячина».

Биография 
Кинан Томпсон родился в Атланте, штат Джорджия.

Свою творческую деятельность начал ещё в пять лет: играл в школьной пьесе «Пряничный человечек». Одной из его ранних ролей была роль репортёра CNN’s Real News for Kids.

Томпсон занимает 88 позицию в рейтинге VH1 100 «Лучших звёзд подростков». На протяжении 1990-х годов, он часто сотрудничал с другим комиком Келом Митчеллом.

Избранная фильмография

Дискография 
 Good Times (2004)

Примечания

Ссылки